Mammon se poate referi la:
 , un demon sau o zeitate a lăcomiei sau a bunăstării materiale.
 Mammon sau , un tip tradițional de grătar columbian.
 Mammon, un nume folosit în America de Sud pentru ricin sau ulei de ricin.